Eine Rebschule (gelegentlich auch Rebenschule) ist im Weinbau – analog zur Baumschule im Gartenbau – eine Anlage zur Aufzucht von Wurzelreben, namentlich junger Pfropfreben, ihrer Vorbereitung auf die Freilandbedingungen und Überprüfung ihrer Veredelungsstellen. 

Mit sorgfältiger Nährstoffversorgung und Schädlingsbekämpfung werden die Reben erst gepfropft im Laufe des Sommers aufgezogen und im November wieder ausgeschult. Die Setzlinge sind dann nach Möglichkeit virenfrei und sollten gut anwachsen.

Standorte staatlicher Rebschulen 
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg in Weinsberg
Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen
Landesanstalt für Rebenzüchtung in Alzey von 1909 bis 2005

Siehe auch 
Georg Scheu von 1909 bis 1947 Leiter der Rebzuchtanstalt Alzey

Weblinks 

Organisation (Weinbau)